

Televisione 
Outsiders – serie televisiva statunitense del 2016

Altro 
 Outsiders – tag team di wrestling
 Outsiders – gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Passione bruciante (Outsiders) – romanzo di Diana Palmer

Pagine correlate 
 Outsider
 The Outsiders